Чарльз Кох (, читается Коук , род. 1 ноября 1935, Уичито, Седжуик, Канзас, США) — американский предприниматель-миллиардер и филантроп; совладелец, председатель правления и директор компании Koch Industries. Его брат Дэвид Кох являлся его совладельцем и исполнительным вице-президентом компании. Братья унаследовали бизнес от своего отца, Фреда Коха, создателя нового метода производства бензина, и расширили его в 2600 раз по сравнению с изначальными показателями. Первоначально занимаясь исключительно химической и нефтяной промышленностью, современная Koch Industries занимается очень широким спектром направлений деятельности: от производства полимеров до экологических программ и скотоводства.

По данным Forbes за 2010 год, Koch Industries является второй частной компанией в США по объёму выручки. Чарльз Кох по состоянию на 2020 год значится под восемнадцатым номером в списке самых богатых людей мира по оценке Forbes с состоянием в 38,2 миллиарда долларов.

Кох также активно занимается благотворительностью и написал книгу о собственной философии ведения бизнеса.

Политический спонсор 
Братья Кох известны как крупные спонсоры консервативной идеологии в Республиканской партии. Так, лишь в 2012 году они потратили около 400 млн долларов для противодействия переизбранию Барака Обамы на пост президента США.

Примечания

Литература 
 

Предприниматели США
Миллиардеры США
Члены Республиканской партии США
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института